Schweizer Fussballmeisterschaft 2017/18 steht für:

 Super League 2017/18 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2017/18, zweithöchste Spielklasse
 Promotion League 2017/18, dritthöchste Spielklasse